Холм-Жирковский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в северной части Смоленской области России.

Административный центр — посёлок городского типа Холм-Жирковский.

География 
Граничит с Духовщинским, Ярцевским, Сафоновским и Новодугинским районами и Тверской областью

Площадь района составляет 203340 га или 2,033 тыс. км². Рельеф района равнинный. Почвы — дерново-подзолистые.

Основные реки — Днепр, Вязьма, Соля, Немощенка. Общая протяжённость рек — 250 км.

История 
Территория современного района до 1929 года находилась в составе Бельского уезда — административной единицы в составе Рижской губернии, Смоленского наместничества и Смоленской губернии, существовавшей в 1708—1929 годах.

Холмовская волость была создана в 1861 году для управления крестьянами. В её состав входили 20 сельских обществ. Волость существовала до 1929 года, когда был организован Холм-Жирковский район, образованный при расформировании Бельского уезда Смоленской губернии в составе вновь созданной Западной области. В 1937 году район вошел в состав Смоленской области.

В июле 1918 года на территории Холмовской и Покровской волостей Бельского уезда произошло Покровско-Холмовское крестьянское восстание.

В октябре 1941 года началась оккупация района, длившаяся 14 месяцев. 15 марта 1943 года район был освобожден советскими войсками в ходе Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции.

5 марта 1960 года к Холм-Жирковскому району была присоединена часть территории упразднённого Батуринского района.

В 1961 году в состав Холм-Жирковского района вошла часть территории упраздненного Днепровского района Смоленской области. В 1963 году присоединён к Сафоновскому району. Восстановлен в 1965 году.

Название района 
Официальное название Холм-Жирковский появилось в 1929 году в связи с наличием двух одноимённых районных центров (впоследствии Холм-Жирковский и Холм-Подольский)
Традиция связывает название «Жирковский» с фамилией помещика Жиркова, по преданию владевшего когда-то этой местностью.

Население 

Численность населения (тыс. чел.): 1979 — 18,3, 1989 — 16,0, 1992 — 15,1, 1998 — 11,3, 2009 — 11,2.

 Урбанизация
В городских условиях — в пгт Холм-Жирковский ( чел.,  г.) — проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 5 сельских поселений

Первоначально Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года было создано 15 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 14 сельских поселений. Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года года были упразднены 9 сельских поселений: Пигулинское и Стешинское (включены в Агибаловское сельское поселение); Батуринское и Томское (включены в Богдановское сельское поселение); Болышевское, Канютинское и Нахимовское (включены в Лехминское сельское поселение); Никитинское и Печатниковское (включены в Тупиковское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Холм-Жирковском районе 178 населённых пунктов, в том числе 1 городской населённый пункт (посёлок городского типа Холм-Жирковский) и 177 сельских населённых пунктов.

Экономика 

На Холм-Жирковский район приходится 0,25 % промышленного производства области (1997 год). Основные промышленные производства: лесозаготовка, деревообработка, переработка сельскохозяйственного сырья, пищевая промышленность. В настоящее время в районе имеются следующие промышленные объекты: ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», ООО «Смоленская фанера», Холм-Жирковское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ГУ «Холм-Жирковский лесхоз», ООО «Холм-Жирковские молочные продукты».

Также на район приходится 2,4 % сельскохозяйственного производства Смоленской области (1997 год). Аграрная специализация района — молочное и молочно-мясное животноводство, зерновое хозяйство, картофелеводство, льноводство.

По данным за 2012 год ведущее место в экономике района принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором для создания материальных благ, товарной и денежной массы, рабочих мест и инвестиционных источников. Промышленное производство по муниципальному образованию представлено градообразующими предприятиями: ОАО «ИДК», ООО «Смоленская фанера». Наибольший удельный вес занимает деревообрабатывающее производство. Объем отгруженной продукции по данному виду за 2012 год составил 628,6 млн.руб-55,5 % к уровню прошлого года. В феврале 2013 года завершился процесс восстановления завода ОАО «ИДК» после пожара и к концу года намечается темп роста производства продукции.
Также в апреле 2013 года на ст. Канютино Канютинского сельского поселения заложен камень в основание производственного комплекса по сжижению природного газа производительностью 150тыс.тн.. По предварительной оценке, в строительство комплекса будет вложено около 10 млрд.рублей. и сдача в эксплуатацию планируется в 2016 году.

На территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» зарегистрировано 244 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе: 63 субъекта малых и средних предприятий и 181 индивидуальный предприниматель. Доля численности работников, занятых в малых и средних предприятиях в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составляет в 2012 году 31 %.

Транспорт 
По территории района с юга на север проходит железная дорога Дурово — Владимирский Тупик, в направлении с запада на восток идёт шоссе областного значения с твёрдым покрытием «Батурино—Холм-Жирковский—Вязьма». Проложены автомобильные дороги областного значения также с твёрдым покрытием «Боголюбово—Ярцево» и «Холм-Жирковский—Дурово».

В разных направлениях от районного центра расходятся дороги местного значения. Показатель развития транспорта района: протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием (на конец 1997 года, без федеральных дорог) — 218 км.

Культура 

В районе располагается 18 библиотек. В Холм-Жирковском располагается краеведческий музей, а в деревне Верховье — музей-филиал боевой славы 166-й стрелковой дивизии и Вадинского партизанского края.

Для занятий спортом в районе имеется спортивная база: стадион с трибуной, беговые дорожки, спортивные залы, спортивный комплекс «Лидер».

В настоящее время в районе культивируют около 15 видов спорта. Широкое развитие получили такие виды спорта, как: лыжные гонки, волейбол, футбол, АРМ-спорт, шахматы, настольный теннис, шашки, хоккей, гиревой спорт, рыбная ловля, дартс, лёгкая атлетика, мини-футбол, баскетбол. Возрастной ценз людей, занимающихся физической культурой и спортом, от 16 до 60 лет. С 2012 года наблюдается положительная динамика по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, которая возросла с 14,5 % в 2012 году до 14,9 % в 2015 году. В 2016—2018 годах продолжится работа по привлечению населения участвовать в спортивных мероприятиях, что повлияет на увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся за 2015 год составила 60,2 %.

Образование 
В районе 15 школ, 5 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования.

Люди связанные с районом

Известные личности 
 Уваров, Алексей Сергеевич — дворянин, археолог
 Уваров, Игорь Алексеевич — общественный деятель, член Государственного совета.
  Королёв, Иван Андреевич — полный кавалер Ордена Славы (деревня Княжино)
  Сорокин, Дмитрий Тимофеевич — полный кавалер ордена Славы (деревня Анциферово)
 Счётчиков, Георгий Семёнович — командующий корпусом (деревня Никитинка)
 Тхаркахова, Нина Ивановна (1939—2010) — заслуженный тренер СССР (1997), мастер спорта СССР (1963), уроженка села Рындино.

Герои Советского Союза 
  Григорьев, Герасим Афанасьевич (деревня Анцифорово)
  Михайлов, Павел Михайлович (деревня Гришково)
  Соколов, Василий Павлович (село Каменец)
  Соколов, Григорий Максимович (деревня Бортное)

Герои Социалистического Труда 
  Иванов, Михаил Григорьевич (деревня Сельцо-Потрасово)
  Посоха, Антонина Ивановна (деревня Гришково)
  Саулов, Николай Корнеевич (деревня Овсяники)

Ссылки 

 Сайт Администрации Холм-Жирковского района
 Памятники архитектуры Холм-Жирковского района
 Книга и фильм о Холм-Жирковском районе

Примечания